Baseado em Blues é um grupo musical brasileiro de blues, formado em 1992 pelo gaitista Jefferson Gonçalves, pelo vocalista André Casquilho, e pelos músicos Sérgio Rocha, Pedro Augusto, Fabio Mesquita e Marco BZ. 

No início de sua trajetória, tocou em casas noturnas cariocas e no Circo Voador.

Discografia
 Um Acústico Baseado em Blues		
 Madrugada Blues
 Baseado em Blues

Bandas de blues do Brasil
Bandas do Rio de Janeiro (estado)